Чао:

 Персоналии
 Бань Чао (32—102) — полководец и дипломат Древнего Китая эпохи Хань.
 Хуан Чао (ум. 884) — вождь крестьянского восстания 874—884 годов в Китае.
 Ману Чао (род. 1961) — музыкант.
 Розалинд Чао (род. 1957) — американская актриса.
 Элейн Чао (род. 1953) — политический и государственный деятель США.

 Прочее
 Чао () — возглас при приветствии или прощании.
 Белла чао ( — Прощай, красавица) — итальянская песня.
 Чао — существа, встречающиеся в компьютерных играх серии Sonic the Hedgehog.

См. также 
 Ciao, 2020!